Sabatini může znamenat:

 Monti Sabatini – vrchovina sopečného původu ve střední Itálii, v Laziu

příjmení

 Gabriela Sabatini (* 1970) – argentinská profesionální tenistka italského původu
 Rafael Sabatini (1875-1950) – anglický spisovatel (původem z Itálie) historických dobrodružných románů

Externí odkazy